Campigliesi – abitanti di Campiglia Cervo
Campigliesi – abitanti di Campiglia Marittima
Campigliesi – abitanti di Campiglia Tramonti
Campigliesi – abitanti di Campiglia d'Orcia
Campigliesi – abitanti di Campiglia dei Berici